Als Kräuselspinne werden bezeichnet:
Spinnen der Familie Dictynidae (deutsch Kräuselspinnen)
Zoropsis spinimana, eine nach Mitteleuropa eingewanderte Spinnenart der Familie Zoropsidae